Client (englisch für Kunde) steht für:

 Client, Art von Computerprogramm
 Client (Band), britische Musikgruppe

The Client ist der Originaltitel von:
 Der Klient, Roman von John Grisham aus dem Jahr 1993
 Der Klient (Film), Film basierend auf dem Roman aus dem Jahr 1994
 Der Klient (Fernsehserie), Fernsehserie basierend auf dem Roman aus den Jahren 1995–1996 

Siehe auch:
 Klient